Чемпионат Венгрии по футболу 2005/2006 проходил с 30 июля 2005 года по 3 июня 2006 года. Победу в чемпионате во 2-й раз в своей истории одержал клуб «Дебрецен».

По итогам прошлого сезона в Венгерский национальный чемпионат II вылетели «Ньиредьхаза» и «Бекешчаба», занявшие 15-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «Татабанья» и «РЕАК».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Пояснения к таблице

Бомбардиры 
Источник: MLSZ ''

Ссылки 
 Официальный сайт

2005/2006
Венгрия
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2005 году
Спорт в Венгрии в 2006 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2005/2006